ON als Abkürzung bezeichnet:

 Nauru Airlines, staatliche Fluggesellschaft von Nauru (IATA-Code)
 Obersee Nachrichten, Schweizer Regionalzeitung
 Obrana národa, eine tschechoslowakische Widerstandsorganisation gegen die deutsche Besetzung des Landes im Zweiten Weltkrieg
 Oligonukleotide, aus einigen Nukleotiden zusammengesetzte Substanzen
 ON – Neue Musik Köln e. V., deutscher Verein für experimentelle Musik
 ON Semiconductor, amerikanischer Halbleiterhersteller
 Ontario, kanadische Provinz
 Optimierte Nahrung, ein früheres Markenzeichen unter anderem des Diätverbands
 Optimum Nutrition, US-amerikanischer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln
 Österreichisches Normungsinstitut – umbenannt in Austrian Standards International
 in der Schreibweise ON! für Ongehoord Nederland, ein rechtsgerichter Rundfunkverein in den Niederlanden

ON als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Niederlande: Sattelauflieger

on steht für:

 online, nachrichtentechnisch verbunden
 das französische Pronomen on, ein generalisierendes Personalpronomen

On steht für:

 eine männliche biblische Person, siehe Liste biblischer Personen/O
 Heliopolis, als biblischer Name
 On-Lesung, eine Aussprachemöglichkeit chinesischer Schriftzeichen

 On AG, Schweizer Sportschuh-Hersteller
 On (Inwa), einen Nebenfluss der Inwa in Russland
 den 14. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ო
 einen Ortsteil von Marche-en-Famenne im belgischen Luxemburg

On ist der Familienname folgender Personen:

 Aviv Shir-On (* 1952), israelischer Diplomat
 Aviva Bar-On (* 1932), Holocaustüberlebende, Konzertsängerin
 Dan Bar-On (1938–2008), israelischer Autor, Psychologe sowie Holocaust- und Friedensforscher
 Roni Bar-On (* 1948), israelischer Politiker
 On Sie-Lu (* 1978), bruneiischer Tennisspieler
 Zehava Gal-On (* 1956), israelische Politikerin

In der Mathematik steht

  für die orthogonale Gruppe
  für die Cuntz-Algebra

Siehe auch:
 O.N.

ON